Ио́сиф Бро́дский:
 '''Бродский, Иосиф Александрович''' (1940—1996) — русский и американский поэт, эссеист, драматург и переводчик, педагог.
 Бродский, Иосиф Анатольевич (1904—1980) — искусствовед.
 Бродский, Иосиф Нусимович (1924—1994) — советский и российский логик, педагог.